Lauffer ist der Name folgender Personen:

 Emil Lauffer (1837–1909), mährischer Maler, Universitätsprofessor und Akademiedirektor
 Gustav von Lauffer (1824–1911), österreichischer Generalmajor
 Hans-Ulrich Lauffer (1923–2007), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Herbert Lauffer (1900–1980), deutscher Volkswirt, Jurist und Verwaltungsbeamter
 Johann Jakob Lauffer (1688–1734), Schweizer Theologe und Historiker
 Otto Lauffer (1874–1949), deutscher Volkskundler und Kulturhistoriker
 Rudolf Lauffer (1882–1961), österreichischer Mathematiker
 Siegfried Lauffer (1911–1986), deutscher Althistoriker

Siehe auch:
 Laufer